Натуральне число 1645
 1645 рік до нашої ери
 1645 рік нашої ери